Памятник А. П. Ермолову — неоднозначный термин.
 Памятник А. П. Ермолову (Грозный)
 Памятник А. П. Ермолову (Орёл)